Окерхильм - фамилия:

 Окерхильм, Густав (1833—1900) — шведский политический и государственный деятель.
 Окерхильм, Эбба (1841—1913) — шведская дворянка, придворная дама.